Hamburg Masters steht für
ATP Hamburg
Hamburg Masters (Hockey)